Die Liste der Studentenverbindungen in Tübingen verzeichnet die Korporationen an der Eberhard Karls Universität Tübingen.

Aktive Verbindungen in Tübingen 
Derzeit gibt es in Tübingen 36 aktive Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Verbänden angehören oder verbandsfrei sind.

wenn nicht anders angegeben = farbentragend, f.f. = farbenführend

Suspendierte und erloschene Verbindungen 

wenn nicht anders angegeben = farbentragend, f.f. = farbenführend

Siehe auch 
 Erloschene Corps#Tübingen
 Corpsstudentische Inaktivenvereinigungen#Tübingen

Quellen 
 Sammlung Schmidgall am Universitätsarchiv Tübingen (Signatur UAT 214)

Literatur 
 Rainer Assmann: Studentische Verbindungen an der 500jährigen Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Einst und Jetzt, Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung, Bd. 23 (1978), S. 285–290.
 Martin Biastoch: Tübinger Studenten im Kaiserreich. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung. Sigmaringen 1996, ISBN 3-7995-3236-6 (= Contubernium – Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Band 44)
 Das Verbindungswesen in Tübingen. Eine Dokumentation im Jahre des Universitätsjubiläums 1977. Tübingen 1977.
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 109–113.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.
 Wilhelm G. Neusel (Hrsg.): Kleine Burgen, große Villen – Tübinger Verbindungshäuser im Porträt. Tübingen 2009, ISBN 978-3-924123-70-3.
 Harald Seewann: Teutonia Dorpat/Tübingen – eine Verbindung deutscher studierender Kolonistensöhne aus Rußland (1908–1933). In: „Einst und Jetzt“, Bd. 34 (1989), S. 197–206.
 Georg Schmidgall: Tübinger Konviktoren und das Verbindungswesen: mit besonderer Berücksichtigung der „Elvacia“ und der von Ellwangen stammenden Theologen. Schwabenverlag 1949.

Weblinks 

 Studentenverbindungen in Tübingen
 Sammlung von Couleurkarten

!
Tubinger Verbindungen